Bureau Burgwallen is een Nederlands televisieprogramma wat uitgezonden werd door RTL 4. Het programma werd gemaakt en gepresenteerd werd door Ewout Genemans.

In de serie volgt Genemans de politie van Bureau Burgwallen en is gemaakt in het centrum van Amsterdam. In totaal zijn er acht afleveringen gemaakt, deze zijn uitgezonden op RTL 4.

Vervolg series

Bureau 040 
In het najaar van 2020 kwam er een vervolg op het programma onder de naam Bureau 040. Ook in deze serie volgende Genemans de politie, dit keer in Eindhoven. Er waren 16 afleveringen van Bureau 040 te zien bij RTL 4.

Bureau Hofstad 
In het najaar van 2021 werd een derde serie van het programma uitgezonden onder de naam Bureau Hofstad. Dit keer heeft Genemans de politie van Den Haag gevolgd. De serie bestond uit 8 afleveringen.

Bureau Arnhem 
In het najaar van 2022 is de vierde serie van het programma uitgezonden onder de naam Bureau Arnhem. Genemans heeft de politie gevolgd in de Gelderse provinciehoofdstad Arnhem. De serie bestond uit 9 afleveringen.

Externe link 
 Tweede seizoen voor Bureau Burgwallen - AD

Nederlandse politieserie
Programma van RTL 4